В квалификационном раунде было разыграны 1 место в Евролиге 2012/2013 с участием 8 клубов по системе плей-офф. Он состоял из трёх кубковых раундов по формуле турнира финал восьми и прошел в итальянском городе Дезио. Победителем квалификации стал «Канту»

Участники 
  Остенде
  Академик
  Нимбурк
  Ле-Ман
  Ратиофарм
  Канту WC
  УНИКС WC
  Донецк

Сетка 
4 июля 2012 года была проведена жеребьевка квалификационного турнира.

Квалификация

Первый квалификационный раунд

Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Евролига 2012/2013